En Pologne, Czarnowiec peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Czarnowiec, village du powiat d'Ostrołęka,
 Czarnowiec, village du powiat d'Otwock.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Czarnowiec, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Czarnowiec, village.